Грудь:
 Грудь — верхняя часть туловища.
 Женская грудь — женские парные грудные или молочные железы.
 Мужская грудь — область в верхней части туловища мужчины, в районе больших грудных мышц. 
 Грудь — название отдела, выделяемого в теле многих сегментированных беспозвоночных.
 Головогрудь — отдел тела некоторых членистоногих, образующийся в результате слияния головных и грудных сегментов.